Gonzalvo ist der Nachname folgender Personen:

 Juli Gonzalvo (* 1911), auch bekannt als Gonzalvo I, spanischer Fußballspieler
 Josep Gonzalvo (1920–1978), auch bekannt als Gonzalvo II, spanischer Fußballspieler und -trainer
 Marià Gonzalvo (1922–2007), auch bekannt als Gonzalvo III, spanischer Fußballspieler